Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Mablung – elf Sindar, żołnierz króla Thingola
 Mablung – człowiek, Gondorczyk, strażnik Ithilien